Hainfeld kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hainfeld, Rheinland-Pfalz, ort och kommun,

Österrike 

 Hainfeld, Österrike, stad och kommun, Niederösterreich,